Эмилиа́ни () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Эмилиани, Иероним (1486-1537) — святой Римско-католической церкви.
 Эмилиани, Луиджи — итальянский врач первой половины XIX века, последователь теорий Броуна и Разори, профессор в Модене, автор ряда трудов по медицине.
 Эмилиани, Чезаре (1922-1995) — итало-американский геолог, микропалеонтолог, основатель палеоокеанографии.

Примечания